Министр иностранных дел Финляндии (на , на ) — министерский пост в Государственном Совете Финляндии (правительстве Финляндии), который занимается иностранными делами Финляндии. Пост учреждён в 1918 году, после получения Финляндией независимости. Нынешний министр иностранных дел — Пекка Хаависто.

Приведённый список министров иностранных дел Финляндии включает всех лиц, занимавших эту должность с провозглашения независимости страны.

Список министров иностранных дел Финляндии с 1918 
 Отто Стенрот — 27 мая — 27 ноября 1918;
 Карл Энкель — 27 ноября 1918 — 28 апреля 1919;
 Рудольф Холсти — 28 апреля 1919 — 2 июня 1922;
 Карл Энкель — 2 июня — 14 ноября 1922;
 Юхо Веннола — 14 ноября 1922 — 18 января 1924;
 Карл Энкель — 18 января — 31 мая 1924;
 Ялмар Прокопе — 31 мая 1924 — 31 марта 1925;
 Карл Идман — 31 марта — 31 декабря 1925;
 Эмиль Сетяля — 31 декабря 1925 — 31 декабря 1926;
 Каарле Вяйнё Войонмаа — 31 декабря 1926 — 17 декабря 1927;
 Ялмар Прокопе — 17 декабря 1927 — 21 марта 1931;
 Аарно Коскинен-Юрьё — 21 марта 1931 — 15 декабря 1932;
 Антти Хакцелль — 15 декабря 1932 — 7 октября 1936;
 Рудольф Холсти — 7 октября 1936 — 16 ноября 1938;
 Каарле Вяйнё Войонмаа — 16 ноября — 12 декабря 1938;
 Элиас Эркко — 12 декабря 1938 — 1 декабря 1939;
 Вяйнё Таннер — 1 декабря 1939 — 27 марта 1940;
 Рольф Виттинг — 27 марта 1940 — 5 марта 1943;
 Карл Хенрик Рамсей — 5 марта 1943 — 8 августа 1944;
 Карл Энкель — 8 августа 1944 — 17 марта 1950;
 Оке Хенрик Гарц — 17 марта 1950 — 20 сентября 1951;
 Сакари Туомиоя — 20 сентября 1951 — 26 ноября 1952;
 Урхо Кекконен — 26 ноября 1952 — 9 июля 1953;
 Ральф Тёрнгрен — 9 июля 1953 — 5 мая 1954;
 Урхо Кекконен — 5 мая — 20 октября 1954;
 Йоханнес Виролайнен — 20 октября 1954 — 3 марта 1956;
 Ральф Тёрнгрен — 3 марта 1956 — 27 мая 1957;
 Йоханнес Виролайнен — 27 мая — 29 ноября 1957;
 Пааво Хюннинен — 29 ноября 1957 — 29 августа 1958;
 Йоханнес Виролайнен — 29 августа — 4 декабря 1958;
 Карл Август Фагерхольм — 4 декабря 1958 — 13 января 1959;
 Ральф Тёрнгрен — 13 января 1959 — 16 мая 1961;
 Виено Йоханнес Сукселяйнен — 16 мая — 19 июня 1961;
 Ахти Карьялайнен — 19 июня 1961 — 13 апреля 1962;
 Вели Мерикоски — 13 апреля 1962 — 18 декабря 1963;
 Яакко Халлама — 18 декабря 1963 — 12 сентября 1964;
 Ахти Карьялайнен — 12 сентября 1964 — 17 мая 1970;
 Вяйнё Лескинен — 17 мая 1970 — 29 октября 1971;
 Олави Маттила — 29 октября 1971 — 23 февраля 1972;
 Калеви Сорса — 23 февраля — 4 сентября 1972;
 Ахти Карьялайнен — 4 сентября 1972 — 13 июня 1975;
 Олави Маттила — 13 июня — 30 ноября 1975;
 Калеви Сорса — 30 ноября 1975 — 29 сентября 1976;
 Кеийо Корхонен — 29 сентября 1976 — 15 мая 1977;
 Пааво Вяюрюнен — 15 мая 1977 — 19 февраля 1982;
 Пер Стенбек — 19 февраля 1982 — 6 июня 1983;
 Пааво Вяюрюнен — 6 июня 1983 — 30 апреля 1987;
 Калеви Сорса — 30 апреля 1987 — 31 января 1989;
 Пертти Паасио — 1 февраля 1989 — 26 апреля 1991;
 Пааво Вяюрюнен — 26 апреля 1991 — 5 мая 1993;
 Хейкки Хаависто — 5 мая 1993 — 3 февраля 1995;
 Пааво Рантанен — 3 февраля — 13 апреля 1995;
 Тарья Халонен — 13 апреля 1995 — 25 февраля 2000;
 Эркки Туомиоя 25 февраля 2000 — 19 апреля 2007;
 Илкка Канерва — 19 апреля 2007 — 4 апреля 2008;
 Александр Стубб — 4 апреля 2008 — 22 июня 2011;
 Эркки Туомиоя — 22 июня 2011 — 29 мая 2015;
 Тимо Сойни — 29 мая 2015 — 6 июня 2019;
 Пекка Хаависто — с 6 июня 2019 — по настоящее время.

Ссылки 
 Официальный сайт министерства иностранных дел Финляндии

См. также 
 Министерство иностранных дел Финляндии

Примечания 

Внешняя политика Финляндии
 
Финляндия